ВТ или Вт — аббревиатура кириллическими буквами.
 Вт или Втор — пятая книга Библии Второзаконие. См. также сокращения в Библии.
 Вт — ватт
 вт. или ВТ — вторник
 в-т — вертолёт
 ВТ — телепрограмма «Военное телевидение»
 ВТ — газета «Воздушный транспорт»
 ВТ — вагон-термос
 в/т — ваша территория (в объявлениях о знакомстве)
 ВТ — вентильные тормоза
 ВТ — весы товарные
 ВТ — весьма твёрдый
 ВТ — взаимотренаж, например: методика ВТ
 ВТ — вихревой термотрансформатор
 ВТ — вода техническая
 ВТ — водный транспорт
 ВТ — водяной теплоноситель
 ВТ — военная топография — предмет военной науки в военном деле.
 ВТ — военная техника
 ВТ — военная тревога
 ВТ — военный трибунал
 ВТ — воздушная трасса
 ВТ — воздушная тревога — сигнал ГО
 ВТ — воздушный транспорт
 ВТ — войсковой тыл
 ВТ — ОАО Волготанкер 
 ВТ — вращающийся трансформатор
 ВТ — врождённый токсоплазмоз
 ВТ — вулкано-тектонический, например: ВТ землетрясение
 ВТ — входной текст
 ВТ — высокие технологии
 ВТ — выходной трансформатор
 ВТ — вычислитель тепла
 ВТ — вычислительная техника
 ВТ — ЗАО Вяткаторф (Кировская область)
 ВТК или ВТ — ОАО Волгателеком

См. также 
 BT (латиницей)